Ел Гваричо има више значења:

 Ел Гваричо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гваричо, Круз Кастро (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гваричо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гваричо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику